Il singolare  dello  Status Athens Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Matthias Bachinger era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Strabag Prague Open 2012.

Marinko Matosevic ha battuto in finale Ruben Bemelmans 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Igor' Kunicyn (secondo turno)
 Karol Beck (semifinali)
 Jürgen Zopp (quarti di finale)
 Marinko Matosevic (Campione)

  Ruben Bemelmans (finale)
  Aleksandr Kudrjavcev (Secondo turno, ritirato a causa di un infortunio al gomito destro)
  Konstantin Kravčuk (primo turno)
  Laurynas Grigelis (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Status Athens Open 2012